Die Badminton-Europameisterschaften 2014 fanden vom 23. bis zum 27. April 2014 in Kasan, Russland, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Jan Ø. Jørgensen
  Marc Zwiebler
  Hans-Kristian Vittinghus
  Viktor Axelsen
  Rajiv Ouseph
  Eric Pang
  Brice Leverdez
  Ville Lång

Endrunde

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Europameisterschaft 2014
Europameisterschaft 2014